Jiangcheng ist mehrdeutig. Es bezeichnet:

den Stadtbezirk Jiangcheng (江城区) von Yangjiang in der chinesischen Provinz Guangdong, siehe Jiangcheng (Yangjiang)
den Autonomen Kreis Jiangcheng der Hani und Yi (江城哈尼族彝族自治县) von Pu’er in der chinesischen Provinz Yunnan, siehe Jiangcheng (Pu’er)
die Großgemeinde Jiangcheng (江城镇) im Stadtbezirk Jiangchuan in der chinesischen Provinz Yunnan, siehe Jiangcheng (Jiangchuan)
die Großgemeinde Jiangcheng (江城镇) im Kreis Tiandong im chinesischen Autonomen Gebiet Guangxi, siehe Jiangcheng (Tiandong)
die Gemeinde Jiangcheng (江城乡) im Stadtbezirk Jingxiu in der chinesischen Provinz Hebei, siehe Jiangcheng (Jingxiu)
das Straßenviertel Jiangcheng (江城街道) im Kreis Pubei im chinesischen Autonomen Gebiet Guangxi, siehe Jiangcheng (Pubei)